Сухоручкин — русская фамилия. Известные носители:
 Сухоручкин, Иван Иванович (1921—1953) — Герой Советского Союза.
 Сухоручкин, Николай Андреевич (1958—2020) — российский танцовщик, артист балета Саратовского областного театра оперетты, заслуженный артист Российской Федерации (1998).
 Сухоручкин, Павел Александрович (1925—2007) — участник Великой Отечественной войны.
 Сухоручкин, Пётр Николаевич (1915—1966) — Герой Советского Союза.